У статті описуються демографічні характеристики народжуваності в Болгарії.

Коефіцієнт народжуваності 
Коефіцієнт народжуваності за областю Болгарії в 2007—2014 рр. (народжень на 1000 осіб):

Бургаська область 

Коефіцієнт народжуваності в області Бургас за 2008—2014 рр. (народжень на 1000 осіб):

Великотирновська область 

Коефіцієнт народжуваності в області Великотирново за 1985—2014 рр. (народжень на 1000 осіб):

Фертильність 

Коефіцієнт фертильності в областях Болгарії за 2013—2014 рр. (дітей на 1 жінку):

Див. також 
 Населення Болгарії
 Список країн за рівнем народжуваності

Примітки

Посилання 

 Інформація про народжуваність в Болгарії , згідно з останніми даними НСІ 

Населення Болгарії
Болгарія